Distelgraben ist ein Gewässername:

 Distelgraben (Hammerbach), am Unterlauf Bahngraben, höherer linker Zufluss des Hammerbachs bis zum Westrand von Rosenheim, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Distelgraben (Jagst), rechter Zufluss der Jagst vor Winzenhofen, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Distelgraben (Klausbach), linker Zufluss des Klausbachs (zur Dürren Ager) bei Lichtenberg, Gemeinde Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Distelbach